Эрвин Зуканович (; ) — боснийский футболист, защитник турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк».

Клубная карьера 
Во взрослом футболе дебютировал в 2005 году выступлениями за столичный клуб «Железничар», в котором провел один сезон, приняв участие лишь в 7 матчах чемпионата.

Своей игрой за эту команду привлек внимание представителей тренерского штаба клуба «Аустрия» (Лустенау), в состав которого присоединился в 2006 году, но выступал только во второй команде в третьем по уровню дивизионе Австрии.

Летом 2007 года Зуканович вернулся на родину, где недолго выступал за «Вележ», после чего перешёл в «Юрдинген», игравший в Нижнерейнской лиге, шестом по уровню дивизионе Германии.

В начале 2009 года перебрался в Бельгию, где выступал за «Дендер», но в первом же сезоне команда заняла предпоследнее место в элитном дивизионе и Зуканович снова вынужден был играть в низших дивизионах. Большинство времени, проведенного в составе «Дендера», был основным игроком защиты команды.

Летом 2010 года Эрвин перешёл в «Эйпен». Играя в составе «Эйпен» также в основном выходил на поле в основном составе команды, но и с ним в первом же сезоне занял в высшем дивизионе предпоследнее место, которое означало вылет из элиты. Однако на этот раз Зуканович не захотел понижаться в классе и перешёл в «Кортрейк». Тренерским штабом нового клуба также рассматривался как игрок «основы».

В состав клуба «Гент» присоединился в начале 2013 года и за полтора сезона успел сыграть за команду из Гента 34 матча в национальном чемпионате.

20 июня 2014 перешёл на правах аренды на сезон в итальянский «Кьево», где за сезон сыграл 29 матчей и забил 2 гола, после чего 11 июня 2015 Кьево выкупила контракт игрока за 1 миллион €. Однако уже 15 июля игрок был продан в «Сампдорию» за 2.9 миллиона € плюс Фабрицио Каччаторе и стал первым боснийцем в истории клуба.

29 января 2016 перешёл на правах аренды до конца сезона в столичную «Рому».

11 июля 2017 года перешёл в «Дженоа» на правах аренды до 30 июня 2018 года
. В 2018 году «Дженоа» окончательно выкупила Эрвина у «Ромы».

1 августа 2019 года подписал двухлетний контракт с саудовским клубом «Аль-Ахли». Через 3 недели дебютировал в матче против «Аль-Адалаха».

31 января 2020 подписал контракт с клубом СПАЛ до конца сезона с возможностью продления его еще на год. В августе того же года перешёл в турецкую команду «Фатих Карагюмрюк».

Карьера в сборной 
16 октября 2012 дебютировал в официальных играх в составе национальной сборной Боснии и Герцеговины в матче квалификации на ЧМ-2014 против сборной Литвы, в котором вышел на поле на 74 минуте вместо Сенада Лулича (3:0). 

20 октября 2020 года завершил международную карьеру.

Примечания 

Футболисты Боснии и Герцеговины
Игроки сборной Боснии и Герцеговины по футболу
Игроки ФК «Железничар» Сараево
Игроки ФК «Юрдинген 05»
Игроки ФК «Дендер»
Игроки ФК «Эйпен»
Игроки ФК «Кортрейк»
Игроки ФК «Гент»
Игроки ФК «Кьево»
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Аталанта»
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Аль-Ахли» Джидда
Игроки ФК СПАЛ
Игроки ФК «Фатих Карагюмрюк»